José María (de) Mena puede referirse a:
 José María Mena Álvarez (n. 1936), jurista español.
 José María de Mena Calvo (1923-2018), historiador y escritor español.
 José María Mena García (n. 1978), futbolista español.